Cyttidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zonnevissen 
 Zenionidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zonnevissen 
 Zeidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zonnevissen